Juan Talavera puede hacer referencia a las siguientes personas:

Juan Talavera y de la Vega, arquitecto español de finales del siglo XIX.
Juan Talavera y Heredia,  (1880-1960) arquitecto español hijo Juan Talavera y de la Vega
Juan de Talavera, arquitecto, escultor y tallador español del siglo XVI.